Pegasus Airlines, Turkse luchtvaartmaatschappij met ICAO-code PGT
nederzetting met stedelijk karakter (posjolok gorodskogo tipa), type woonplaats in de Sovjet-Unie en zijn invloedssfeer
Guatemalteekse Arbeiderspartij (Partido Guatemalteco del Trabajo), communistische partij in Guatemala
pre-implantaire genetische diagnostiek (preimplantation genetic testing), methoden om genetische afwijkingen op te sporen in eicellen of embryo's
Pro Golf Tour, wedstrijdenserie voor golfprofessionals
Princeton Gamma-Tech Instruments, bedrijf in elektrodynamische en chemische detectiesystemen
pigeoniet, mineraal, afgekort pgt